Мексиканская фондовая биржа () — крупнейшая биржа Мексики и вторая по размеру в Латинской Америке после фондовой биржи Сан-Паулу. Осуществляет торги акциями, госбумагами, облигациями, варрантами, фьючерсами. Расположена в Мехико. Основана в 1908 году. В 1975 году в состав биржи вошли фондовые биржи Гвадалахары и Монтеррея. В 1999 году все торги были переведены в электронный режим. Принадлежит торгующимся на ней брокерским компаниям.

 Объем торгов: $134,86 млрд (декабрь-январь 2015 года)
 Листинг: 326 компаний (2005 год)
 Рыночная капитализация: $402,99 млрд (февраль 2016 года)
 Основной индекс: IPC (Indice de Precios Cotizaciones) — отражает состояние акций 36 крупнейших компаний, торгующихся на бирже.

См. также 

 Компании, имеющие листинг акций на Мексиканской бирже
 Список фондовых бирж

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фондовой биржи

Фондовые биржи
Североамериканские фондовые биржи
Члены FIABV
Экономика Мексики
Здания и сооружения Мехико